Sichtung steht für:

 Sichtung (Gartenbau)
 Auswahl von Darstellern in der Phase der Vorproduktion, siehe Casting (Auswahlverfahren)
 Entscheidungsprozess bei einem Massenanfall von Verletzten oder Kranken, siehe Triage
 Die Sichtung (Spotting) eines Objekts oder Ereignisses als Spotter
 Die Durchsicht bzw. das Lektorat von Texten, so gibt es beispielsweise in der deutschen Wikipedia  Sichter

Siehe auch:
 Sichten, Trennverfahren von Feststoffgemengen nach Dichte